Serie A 1952/1953 – 51. edycja najwyższej w hierarchii klasy mistrzostw Włoch w piłce nożnej, organizowanych przez Lega Nazionale, które odbyły się od 14 września 1952 do 31 maja 1953. Mistrzem został , zdobywając swój szósty tytuł.

Organizacja 
Liczba uczestników została zmniejszona z 20 do 18 drużyn.  awansowała z Serie B. Rozgrywki składały się z meczów, które odbyły się systemem kołowym u siebie i na wyjeździe, w sumie 34 rund: 2 punkty przyznano za zwycięstwo i po jednym punkcie w przypadku remisu, z możliwą dogrywką, rozstrzygać sytuacje ex aequo w końcowej klasyfikacji. Zwycięzca rozgrywek ligowych otrzymywał tytuł mistrza Włoch. Dwie ostatnie drużyny spadało do Serie B.

Drużyny

Tabela 

|}

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Skład mistrzów

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki meczów i tabele w bazie RSSSF 
 Almanacco Illustrato del Calcio – La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, Settembre 2005 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech
1952 w piłce nożnej
1953 w piłce nożnej
1952 we Włoszech
1953 we Włoszech